Список флагов муниципальных образований Республики Татарстан Российской Федерации.

На 1 января 2020 года в Татарстане насчитывалось 956 муниципальных образований — 2 городских округа, 43 муниципальных района, 39 городских поселений и 872 сельских поселений.

Флаги городских округов

Флаги муниципальных районов

Флаги поселений

Упразднённые флаги

Литература

Примечания 

Татарстан
Списки:Татарстан